Јаребице могу бити:

 Јаребице, потпородица породице фазани

или

 Јаребице (Лозница), насељено место града Лознице, Република Србија
 Јаребице (Тутин), насељено место у општини Тутин, Република Србија